Adolphe Vautier (1858-1914), un entrepreneur et homme politique suisse
 Adolphe Victorin Vautier, peintre
 André Vautier (1900-1961), ingénieur aéronautique français ;
 Auguste Vautier (1864-1932), industriel, photographe et inventeur suisse ;
 Benjamin Vautier (né en 1935), dit Ben, artiste français d'origine suisse ;
  (1902-1989), sportive néozélandaise;
 Clotilde Vautier (1939-1968), artiste peintre française ;
 Elmire Vautier (1897-1954), actrice française ;
 François Vautier (1589-1652), médecin et botaniste français ;
 Frédéric Émile Vautier (1849-1930), général de division français ;
 Henri Vautier (1808-1878), industriel suisse, manufacture de tabac
 Jules Vautier (1824-1895), industriel suisse, manufacture de tabac
 Louis Vautier, un sculpteur
 Louise Vautier, une peintre
 Maguy Vautier (1929-2014), productrice d'émissions télévisées et écrivaine française, engagée dans la défense du peuple touareg ;
 Marc Louis Benjamin Vautier (1829-1898), artiste peintre suisse
 Mireille Vautier (née en 1940), photographe et journaliste française, spécialiste de l'Amérique latine
 Mireille Vautier (née en 1962), artiste peintre, plasticienne, illustratrice et auteure pour la jeunesse française
 Moïse Vautier (1831-1899), homme politique genevois
  (1863-1919), peintre suisse
 Otto Vautier (1894-1918), peintre
 Patrice Vautier (1938-2003), journaliste français ;
 René Vautier (1928-2015), réalisateur et scénariste français ;
 Tristan Vautier (né en 1989), pilote automobile français.

Voir aussi

Références 

Patronyme français
Patronyme normand